Velika nagrada Kanade 1973 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 23. septembra 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 80
| 1:59:04,083
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 80
| + 32,734 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 80
| + 34,505 s
| 14
| 4
|-
! 4
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 80
| + 36,514 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 79
| +1 krog
| 22
| 1
|-
! 7
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 78
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 8
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 78
| +2 kroga
| 4
|  
|-
! 9
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 78
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 10
| 29
|  Chris Amon
| Tyrrell-Ford
| 77
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 11
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 77
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 12
| 9
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 76
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! 13
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 75
| +5 krogov
| 7
|  
|-
! 14
| 26
|  Tim Schenken
| Iso Marlboro-Ford
| 75
| +5 krogov
| 24
|  
|-
! 15
| 4
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 75
| +5 krogov
| 20
|  
|-
! 16
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 73
| +7 krogov
| 17
|  
|-
! 17
| 16
| George Follmer
| Shadow-Ford
| 73
| +7 krogov
| 13
|  
|-
! 18
| 24
| Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 72
| +8 krogov
| 19
|  
|-
! NC
| 18
| Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 71
| +9 krogov
| 23
|  
|-
! NC
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 68
| +12 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 62
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 0
|  Jody Scheckter
| McLaren-Ford
| 32
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 32
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 20
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 16
| Vzmetenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 19
|  Peter Gethin
| BRM
| 5
| Črpalka za olje
| 25
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Emerson Fittipaldi - 1:13.697

Formula 1 sezona 1973
1973